

Persone 
 Christopher Pike, scrittore statunitense
 Christopher Pike, ex calciatore britannico

Personaggi immaginari 
 Christopher Pike, personaggio di Star Trek